О́зеров — русская фамилия. Женская форма Озерова. Известна с XVII века как дворянская фамилия Курской губернии

Известные носители 
 Озеров, Алекс — канадский киноактёр русско-украинского происхождения.
 
 
 
 Озеров, Виктор Алексеевич (род. 1958) — российский политический деятель, член Совета Федерации Федерального собрания РФ.
 Озеров, Виталий Михайлович (1917—2007) — советский критик, литературовед, лауреат Государственной премии СССР (1981).
 Озеров, Владислав Александрович (1769—1816) — русский поэт и драматург.
 Озеров, Георгий Александрович (1889—1977) — советский авиаконструктор, специалист в области прочностных испытаний авиаконструкций, профессор, доктор технических наук.
 Озеров, Игорь Вячеславович (1933—1987) — советский актёр театра и кино.
 
 Озеров, Лев Адольфович (1914—1996) — советский поэт и переводчик, критик, литературовед.
 Озеров, Мануил Васильевич (1852—1919) — российский морской офицер, контр-адмирал, участник Цусимского сражения.
 
 
 
 Озеров, Павел Александрович (род. 1980) — российский пауэрлифтер, чемпион мира 2010 года.
 Озеров, Павел Андрианович — Герой СоцТруда
 Озеров, Пётр Иванович (1778—1843) — российский государственный деятель, сенатор, член Государственного совета, действительный тайный советник.
 Озеров, Руслан Павлович (1926—2016) — российский физик, лауреат Государственной премии СССР.



Примечания